Белорусская грамматика Тарашкевича:
 Белорусская грамматика Тарашкевича (1918)
 Белорусская грамматика Тарашкевича (1929)